== B ==

Cursuri de apă, România
B